Харатья́н — армянская фамилия. Известные носители:
 Харатьян, Дмитрий Вадимович (род. 1960) — советский и российский актёр, певец, телеведущий.
 Харатьян, Жирайр (род. 1939) — армянский общественный деятель.

См. также 
 Харатян